Петарда (фр. Pétard — «шум, скандал», «тревога»):

 Петарда — пиротехническое изделие развлекательного характера.
 Петарда — пиротехническое устройство для подачи звукового сигнала машинисту поезда.
 Петарда — большая и мощная петарда американского класса, которую иногда называют салют.